Boterkoek kan verwijzen naar:
 Allerei zoete koekjes op basis van boter, vergelijkbaar met zandkoekjes
 Boterkoek (België), een Belgisch bladerdeeggebakje
 Boterkoek (Nederland), een Nederlandse zware ronde koek, traditioneel gemaakt met veel roomboter